

Nom commun 
 Le marlin désigne certains poissons, tel le voilier ;

Toponyme 

 Marlin, ville du Texas ;
 Mine de Marlin, mine d'or à ciel ouvert située au Guatemala ;

Patronyme 

 Calvin Marlin (1976 - ), footballeur sud-africain ;
 Franck Marlin (1964 - ), homme politique français ;
 Jean-Bernard Marlin, scénariste et réalisateur français ;
 Lene Marlin (1980 - ), chanteuse norvégienne ;

Autres 
 Le Black Marlin et le Blue Marlin, deux navires transporteurs de colis lourds de la compagnie Dockwise ;
 Les Marlins de Miami (autrefois Marlins de la Floride), équipe de baseball de Miami ;
 Laurence Leavy, surnommé Marlins Man, un supporter des Marlins de Miami ;
 Marlin Firearms, un fabricant d'armes.